Das Legacy Credit Union Women’s $25,000 Pro Circuit Challenger 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Pelham. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und findet vom 13. bis 19. April 2015 statt. Da an zwei Tagen nicht gespielt werden konnte, wurde der Doppelwettbewerb nach den ersten Partien abgebrochen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel 
Da an zwei Tagen nicht gespielt werden konnte, wurde der Doppelbewerb nach den ersten Spielen beendet und nicht fertiggespielt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Pelham (Alabama)